Die Mannschaftswertung des Modernen Fünfkampfs der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 wurde vom 27. bis 31. August ausgetragen.

Wettkampfformat 
Der Moderne Fünfkampf bestand aus fünf Disziplinen. Die Punkte wurden mittels einer Punktwertung ermittelt. Diese ging von einem Richtwert von 1000 Punkten in jeder Einzeldisziplin aus. Abschließend flossen die Punkte aus dem Einzelwettkampf von allen drei Athleten einer Nation in eine Nationenwertung ein. Nationen mit weniger als drei Athleten wurden dabei nicht berücksichtigt.

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 

 

Mannschaft